Cañametes puede referirse a:

 el nombre común de la planta Suaeda spicata; o
 el nombre común de la planta Suaeda maritima.